Le tournoi d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2017, classée en catégorie International, se dispute du 2 au .

Lauren Davis remporte le simple dames. En finale, elle bat Ana Konjuh, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kiki Bertens et Johanna Larsson.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 2017 de la WTA
 Édition masculine : Tournoi de tennis d'Auckland (ATP 2017)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2017
Auckland
Sport en Nouvelle-Zélande en 2017
Tennis en janvier 2017